Imię i nazwisko Wolfgang Müller nosili lub noszą m.in.:
 Wolfgang Müller (ur. 1931) – wschodnioniemiecki jeździec sportowy, olimpijczyk z 1968 i 1972
 Wolfgang Müller (ur. 1936) – wschodnioniemiecki sztangista, olimpijczyk z 1960
 Wolfgang Müller (ur. 1938) – niemiecki hokeista na trawie, olimpijczyk z 1968
 Wolfgang Müller (ur. 1943) – wschodnioniemiecki lekkoatleta, olimpijczyk z 1968
 Wolfgang Müller (ur. 1955) – niemiecki lekkoatleta, olimpijczyk z 1980
 Wolfgang Müller (ur. 1957) – niemiecki artysta (performance)
 Wolfgang Müller – niemiecki oficer, dowódca 17 pułku piechoty w czasie II wojny światowej